Длга Лука — гора в Лучанській Фатрі, Жилінський край Словаччини.
 Красногорська Длга Лука — село в окрузі Рожнява Кошицького краю Словаччини.
 Муранська Длга Лука — село в окрузі Ревуца Банськобистрицького краю Словаччини.